NGC 4236-2 (другое обозначение — 7ZW 446) — галактика в созвездии Дракон.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

4236
Дракон (созвездие)